Die Copa Brasil 1979 war die 23. Spielzeit der brasilianischen Fußballmeisterschaft die von 1975 bis 1980 und von 1984 bis 1986 unter diesem Namen abgehalten wurde. Der Wettbewerb ist nicht zu verwechseln mit dem ab 1989 abgehaltenen Pokalwettbewerb Copa do Brasil. Die zwischen dem 16. September und 23. Dezember abgehaltene Meisterschaft hatte 94 Teilnehmer, was den Rekord darstellt.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 22. September 1979 in seine neue Saison und endete am 23. Dezember 1979. Es war die letzte Meisterschaft, welche vom nationalen Sportverband CBD ausgerichtet wurde. Am Ende der Saison konnte der SC Internacional aus Porto Alegre ungeschlagen seinen dritten Titel feiern.

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Paulo Roberto Falcão vom Meister Internacional Porto Alegre. Torschützenkönig wurde mit 13 Treffern César Martins de Oliveira vom America FC aus Rio.

Teilnehmer 
Durch Entscheidungen der brasilianischen Militärregierung wurde das Teilnehmerfeld auf insgesamt 94 Mannschaften angehoben. Im Vorjahr waren es noch 74 Teilnehmer.

In dem Jahr war ursprünglich die Austragung des Torneio Rio-São Paulo geplant, daher sollten die Mannschaften die Teilnehmer aus diesem Wettbewerb erst in der zweiten Runde der Meisterschaft antreten. Diese erhoben aber Einspruch dagegen und wollten erst in dritten Runde antreten. Sie begründeten dieses damit, dass die beiden Finalisten aus der Copa Brasil 1978, der Guarani FC und Palmeiras São Paulo auch erst in der dritten Runde antreten mussten. Dem Einspruch wurde nicht stattgegeben. Daraufhin traten die Klubs Corinthians São Paulo, Associação Portuguesa de Desportos, FC Santos und FC São Paulo nicht an. Ersatzweise durften dann vier Mannschaften der Gruppen A bis F aus der ersten Runde, in der zweiten Runde mitspielen.

Modus 
1. Runde:

In den Gruppen A bis F spielten die Mannschaften in Gruppen zu zehnt mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Die besten vier einer Gruppe zogen direkt in die nächste Runde ein. Des Weiteren kamen die vier Ersatzteilnehmer in die nächste Runde, ermittelt nach deren erzielten Punkten über alle Mannschaften der vier Gruppen.

In den Gruppen G und H spielten die Mannschaften in Gruppen auch zu zehnt mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Allerdings kamen aus diesen beiden Gruppen die besten acht Mannschaften in die zweite Runde. Dieses wurde damit begründet, dass die Mannschaften in diesen Gruppen die spielstärkeren Klubs im Vergleich zu denen aus den Gruppen A bis F waren.

2. Runde:
Die Mannschaften spielten in Gruppen zu siebt mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander.

Es traten nunmehr die Mannschaften in den Wettbewerb ein, die ursprünglich am Torneio Rio-São Paulo teilnehmen sollten und trotz des abgelehnten Protestes antraten. Dieses waren aus der Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro: Botafogo FR, Goytacaz FC, Americano FC (RJ), Fluminense Rio de Janeiro und Flamengo Rio de Janeiro sowie aus der Staatsmeisterschaft von São Paulo: AA Francana, EC São Bento, EC XV de Novembro (Piracicaba), EC XV de Novembro (Jaú), AA Internacional (Limeira) und Comercial FC (Ribeirão Preto).

Die vierzig Mannschaften spielten in den Gruppen I bis O in Gruppen zu acht mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Die besten zwei einer Gruppe zogen in die dritte Runde ein.

3. Runde:

Entgegen der ursprünglichen Planung, nahmen die beiden Vorjahresfinalisten aus der Copa Brasil 1978, der Guarani FC und Palmeiras São Paulo schon an der zweiten Runde teil.

In den Gruppen P bis T spielten die Mannschaften in Gruppen zu viert mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Der jeweilige Gruppensieger zog ins Halbfinale ein.

Gesamttabelle:

Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet. Diese wird vom nationalen Verband zur Berechnung der ewigen Bestenliste genutzt.

1. Runde

Gruppe A 
Nach Punktgleichstand wurde der Londrina EC als Gruppensieger festgelegt. Im direkten Vergleich hatten diese den Colorado EC 2:1 geschlagen. Bei den Plätzen drei bis sechs entschied zunächst die Anzahl der Siege und dann der direkte Vergleich.

|}

Gruppe B 
Am letzten Spieltag in der Gruppe am 3. November, standen in der Begegnung zwischen dem SC São Paulo und Operário Ferroviário EC in der 85. Minute von Operário nur noch sechs Teammitglieder auf dem Platz. Aufgrund dessen wurde das Spiel, welches Operário mit 1:0 gewonnen hatte, als Sieg des SC São Paulo gewertet.

|}

Gruppe C 
Das Spiel zwischen dem EC Comercial (MS) und CR Guará wurde nicht ausgetragen, da Guará verzichtete.

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

2. Runde 
Neben den direkt qualifizierten Mannschaften, vervollständigen ursprünglichen Teilnehmer des Torneio Rio-São Paulo das Feld. Dieses waren Botafogo FR, Goytacaz FC, Americano FC (RJ), Fluminense Rio de Janeiro, Flamengo Rio de Janeiro, AA Francana, EC São Bento, EC XV de Novembro (Piracicaba), EC XV de Novembro (Jaú), AA Internacional (Limeira) und Comercial FC (Ribeirão Preto).

Gruppe I 

|}

Gruppe J 
Die Spiele Figueirense FC gegen ABC Natal sowie ABC Natal gegen Grêmio Maringá wurden nicht ausgetragen.

|}

Gruppe K 

|}

Gruppe L 

|}

Gruppe M 

|}

Gruppe N 

|}

Gruppe O 

|}

3. Runde 
Neben den direkt qualifizierten Mannschaften, vervollständigen die beiden Vorjahresfinalisten aus der Copa Brasil 1978, der Guarani FC und Palmeiras São Paulo die Runde.

Gruppe P 

|}

Gruppe Q 

|}

Gruppe R 
Nach dem 0:0-Unentschieden im ersten Spiel gegen den Cruzeiro Belo Horizonte trat Atlético Mineiro seine beiden weiteren Spiele nicht mehr an. Diese wurden jeweils als Sieg für Internacional Porto Alegre und den Goiás EC gewertet.

|}

Gruppe S 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Torschützenliste

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Anzahl der Siege und dann die Tordifferenz.

|}

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

1979
Fußballsaison 1979